La Iglesia de Madre de Dios es una iglesia situada en Jerez de la Frontera (Andalucía, España).

Adoración

La parroquia tiene una agrupación que saca en procesión la imagen del Sagrado Corazón de Jesús.

Sede 

El templo es sede de la Hermandad de Amor y Sacrificio.

Véase también 

 Convento de Madre de Dios de Jerez de la Frontera

Referencias

Enlaces externos

 Página Facebook de la parroquia

Madre de Dios